El Sauz bezeichnet:

 El Sauz (Chihuahua), Ort in Mexiko
 El Sauz (Celaya), Ort in Guanajuato, Mexiko
 El Sauz (Tierra Blanca), Ort in Guanajuato, Mexiko
 El Sauz (Jalisco), Ort in Mexiko
 El Sauz (Querétaro), Ort in Mexiko
 El Sauz (Aquismón), Ort in San Luis Potosí, Mexiko
 El Sauz (Cerritos), Ort in San Luis Potosí, Mexiko